Przybory elektroinstalacyjne – sprzęt służący do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych domowych i przemysłowych.

Do przyborów elektroinstalacyjnych zalicza się między innymi:
 Łączniki wtyczkowe (gniazda, wtyczki)
 Łączniki instalacyjne
 Wyłączniki instalacyjne
 Oprawki do lamp elektrycznych
 Samoczynne wyłączniki schodowe
 Zegary przełączające

Bibliografia 
 Praca zbiorowa: Instalacje elektryczne i teletechniczne – poradnik montera i inżyniera elektryka, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2001, .

Instalacja elektryczna